Patna (district), een district in India
Patna (stad), een stad in dit district
Patna (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten
Patna (Nepal), een dorp in Nepal
Patna (Schotland), een dorp in het raadsgebied East Ayrshire in Schotland